Імерсія (оптика)
 Імерсія (топологія)